Cam Beck ist der Name folgender Wasserläufe im Vereinigten Königreich:

 Cam Beck (River Irthing), Nebenfluss des River Irthing in Cumbria
 Cam Beck (River Ribble), Nebenfluss des River Ribble in North Yorkshire